Magarac (lat. Equus asinus) je naziv sljedećih životinja iz porodice konja (Equidae):
Domaći magarac, domaća životinja koja živi na cijelom svijetu, potječe od afričkog magarca
Afrički divlji magarac ili pravi magarac (Equus asinus), vrsta od koje potječe domaći magarac, a koja je u divljini ugrožena
Azijski magarac, polumagarac, "konjski magarac" (Equus hemionus), vrsta koja nikada nije domesticirana
Kiang ili tibetski divlji magarac (Equus kiang), vrsta vrlo srodna s azijskim magarcem,

Naziv magarac često se koristi pogrešno, pa može značiti i:
Mazga, (Equus hinnus) neplodnog križanca pastuha i magarice
Mula, (Equus mulus) neplodnog križanca magarca i kobile